Ульрих Кёлер:
 Кёлер, Ульрих (1838—1903) — немецкий историк, филолог-классик и археолог.
 Кёлер, Ульрих (род. 1969) — немецкий кинорежиссёр и сценарист.